De larve van een kikker of pad; zie ontwikkeling van kikvorsachtigen.
Een familie van vlinders, de Hesperiidae; zie dikkopjes.
Een vis; zie Pomatoschistus minutus